Marklovice ( Marklowice) je název několika obcí ve Slezsku:
 Dolní Marklovice – obec v okrese Karviná v Česku sousedící s Horními Marklovicemi (původně jedna vesnice rozdělená státní hranicí)
 Horní Marklovice – obec v okrese Těšín v Polsku sousedící s Dolními Marklovicemi (původně jedna vesnice rozdělená státní hranicí)
 Marklovice (Těšín) – městská část Těšína, do roku 1977 samostatná vesnice
 Marklowice (okres Wodzisław) – vesnice v okrese Wodzisław v Polsku